Царските грамоти са актове на българската царска канцелария, с които се отстъпва феодална собственост на български феодали или с които се признават привилегии на чужди търговци. В България като държавнически актове те са заимствани от византийската традиция. Част от тях са били под формата на обикновени заповеди, а други (т.нар. „хрисовули“) били тържествени послания, скрепени със златен печат.

Две български грамоти, създаващи привилегии на чужди търговци, са оцелели:

 Дубровнишка грамота на цар Иван Асен II от 1230 г.
 Брашовска грамота на цар Иван Страцимир, която е недатирана.

Останалите грамоти са дарствени:

 Ватопедска грамота на цар Иван Асен II от 1230 г.
 Калиманова грамота на цар Калиман I Асен, която се счита за фалшификат
 Виргинска грамота на цар Константин Тих Асен, която е недатирана
 Зографска грамота на цар Иван Александър от 1342 г.
 Круйска грамота на цар Иван Стефан от 1343 г.
 Мрачка грамота на цар Иван Александър от 1347 г.
 Три месемврийски грамоти на цар Иван Александър, които са недатирани
 Венецианска грамота на цар Иван Александър от 1352
 Рилска грамота на цар Иван Шишман от 1348 г.
 Витошка грамота на цар Иван Шишман от 1382 г.

Бележки 

Извори за българската история
Втора българска държава